Macklean är ett skotskt och svenskt efternamn som är utdött. Varianten Maclean bärs av 30 personer 2015. Namnet kan syfta på:

Släkt
 Maclean –  urgammal skotsk klan
 Makeléer – svensk adelsätt

Personer
 Gustaf Macklean (1744–1804), svensk militär och politiker.
 Rutger Macklean (1742–1816), svensk militär, politiker och skiftesreformist.

Övrigt
 Macklean (TV-serie) – Sveriges Televisions tv-serie om Rutger Macklean

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn